Die Saison 1979/80 war die 37. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44. 

Der Absteiger der vorangegangenen Saison, CD Veracruz, wurde durch den Aufsteiger Atlas Guadalajara ersetzt. 

Wie bereits in der vorangegangenen Spielzeit praktiziert, wurde der Wettbewerb in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat weiterhin jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde, die in zwei Gruppen zu jeweils vier Mannschaften ausgetragen wurde. Die beiden Gruppensieger bestritten am Saisonende die Finalspiele.

Ebenfalls in einem Finale standen sich die beiden Mannschaften gegenüber, die während der gesamten Saison die wenigsten Punkte verbuchen konnten. In diesen Finalspielen ging es um den Verbleib im Oberhaus und wie im vergangenen Jahr konnte sich die Mannschaft von Unión de Curtidores durchsetzen. Absteiger in die zweite Liga war der CSD Jalisco, dem nie wieder die Rückkehr in die höchste Spielklasse gelang.

Kreuztabelle 

1 Das am 9. Dezember 1979 ausgetragene Spiel zwischen Tampico und América wurde in der 88. Minute beim Stand von 1:3 wegen Zuschauerausschreitungen abgebrochen, das Ergebnis beibehalten. Zur Strafe musste Tampico sein nächstes Heimspiel am 23. Dezember 1979 gegen Deportivo Neza (4:1) im Estadio Olímpico Victoria austragen.

Endrunde

Gruppe A 
!!UNL!!AME!!UNM!!ZAC

| class="hintergrundfarbe5" | || 4:1 || 0:0 || 0:1 
 || 1:2
| class="hintergrundfarbe5" | || 0:0 || 2:0 
 || 2:2 || 0:1
| class="hintergrundfarbe5" | || 0:0
 || 1:1 || 3:2 || 0:0
| class="hintergrundfarbe5" | 
|- 
|}

Gruppe B 
!!CAZ!!ATE!!NEZ!!TAM

| class="hintergrundfarbe5" | || 4:2 || 1:0 || 0:1 
 || 3:1
| class="hintergrundfarbe5" | || 1:1 || 5:2 
 || 0:1 || 1:0
| class="hintergrundfarbe5" | || 1:1 
 || 0:1 || 1:1 || 1:2
| class="hintergrundfarbe5" | 
|-
|}

Finale 
Großen Anteil an der Titelverteidigung und am insgesamt siebten Meistertitel der Cementeros hatte ihr mexikanischer Stürmer Rodolfo Montoya, der das entscheidende Tor im Hinspiel erzielte und im Rückspiel noch zwei Treffer folgen ließ.  

|}

Relegationsrunde 
Die beiden punktschlechtesten Mannschaften bestritten am Saisonende zwei Relegationsspiele um den Klassenerhalt. Dabei setzte sich Unión de Curtidores aus León denkbar knapp gegen den CSD Jalisco aus Guadalajara durch. Alle 7 Treffer in diesen beiden Partien fielen ausnahmslos in der zweiten Halbzeit. Nachdem Jalisco im Hinspiel bereits mit 2:0 in Führung gelegen hatte, gelang Geraldo Goncalvez praktisch mit dem Schlusspfiff der Anschlusstreffer für die Gäste. Im Rückspiel brachte Rubén Ayala den CSD Jalisco in der 61. Minute mit 0:1 in Führung, womit für das Team aus Guadalajara ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht war. Doch erneut erwies Geraldo Goncalvez sich als Retter seiner Mannschaft und erzielte durch seine Treffer in der 64. und 73. Minute die Führung im Rückspiel und den Ausgleich zum 3:3 in der Gesamtwertung. Schließlich war es José Ángel Martínez vorbehalten, durch seinen Treffer zum 3:1-Endstand in der 80. Minute Unión de Curtidores vor dem Abstieg zu bewahren und den CSD Jalisco in die zweite Liga zu schicken.

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1979/80 bei RSSSF.com

1979
Fußballsaison 1979/80